The Main Ingredient – gruppo musicale statunitense
 The Main Ingredient – album di Pete Rock & CL Smooth del 1994
 The Main Ingredient – album di Shirley Horn del 1995